Anhausen bezeichnet

 Orte in Deutschland:
 Anhausen, Gemeinde im Landkreis Neuwied in Rheinland-Pfalz
 Anhausen (Balingen) Wüstung im Stadtteil Ostdorf von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Anhausen (Bubsheim), Ortsteil der Gemeinde Bubsheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Anhausen (Diedorf), Ortsteil der Gemeinde Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Anhausen (Ederheim), Ortsteil der Gemeinde Ederheim, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Anhausen (Hayingen), Ortsteil der Stadt Hayingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Anhausen (Herbrechtingen), Ortsteil der Stadt Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Anhausen (Schwäbisch Hall), Ortsteil des Stadtteils Sulzdorf der Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

 Weitere Namen:
 Kloster Anhausen (Satteldorf), Ruine eines ehemaligen Paulinerklosters nahe Satteldorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kloster Anhausen an der Brenz, ehemaliges Benediktinerkloster in Herbrechtingen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Großanhausen